Il toponimo Mănăstirea (dal romeno Mănăstire, monastero) è contenuto nelle denominazioni di diverse località della Romania:
Mănăstirea, comune del distretto di Călărași
Mănăstirea Cașin, comune del distretto di Bacău
Mănăstirea Humorului, comune del distretto di Suceava